Palazzo Piacentini può riferirsi a più edifici in differenti città:
 Palazzo Piacentini  – edificio del Palazzo di Giustizia di Messina
 Palazzo Piacentini  – edificio del Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria
 Palazzo Piacentini  – edificio dell'ex Ministero delle corporazioni a Roma
 Palazzo Piacentini  – edificio del Ministero della giustizia a Roma